Oviedo — capital das Astúrias, Espanha
 Oviedo Club Baloncesto — clube de basquetebol da cidade acima
 Oviedo (República Dominicana) — cidade e município da província de Pedernales
 Oviedo (Flórida) — cidade dos Estados Unidos
 Coronel Oviedo — cidade do Paraguai
 Raúl Arsenio Oviedo — cidade do Paraguai

Desambiguações de topônimos